

Patronyme 

 Cyril Tourneur (1575-1626), dramaturge anglais.
 Étienne-François Le Tourneur (1751-1817), homme politique français.
 François-Joseph Alexandre Letourneur (1769-1843), général français.
 Michelle Tourneur (1942-), femme de lettres française.
 Nicole Tourneur (1950-2011), écrivain français.
 René Letourneur (1898-1990), sculpteur français.
Sophie Letourneur (1978-), réalisatrice et scénariste française.

Pseudonyme 

 Robert Tourneur (1883-ap.1941), acteur et metteur en scène français.
 Maurice Tourneur (1876-1961), réalisateur de cinéma français, frère du précédent.
 Jacques Tourneur (1904-1977), réalisateur de cinéma franco-américain, fils du précédent.

Toponyme 

 Le Tourneur, commune française du département du Calvados.
 Villers-le-Tourneur, commune française du département des Ardennes.

Métier 
 Tourneur est un métier du bois spécialisé dans le tournage sur bois.
Tourneur est également un terme employé pour désigner le joueur d'orgue de barbarie.
 Tourneur-fraiseur est un métier dans la métallurgie.
 Tourneur est un métier dans le domaine du spectacle vivant : le tourneur est celui qui vend le spectacle et organise une tournée.
 Tourneur (Camargue) est l'assistant du raseteur dans la course camarguaise
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme